Девлет Герай (Девлет Гирей):
 Девлет I Герай — хан Крыма в 1551—1577 годах.
 Девлет II Герай — хан Крыма в 1699—1702 и 1709—1713 годах.
 Девлет III Герай — хан Крыма в 1716—1717 годах.
 Девлет IV Герай — хан Крыма в 1775—1777 годах.
 Девлет-Гирей — сибирский царевич, в 1662—1665 годах руководил восстанием против власти русского царя.
 Девлет Герай (ум. 1631) — нурэддин и калга, сын нурэддина Шакай Мубарек Герая.